Csehország
Ratiboř, település a Jindřichův Hradec-i járásban
Ratiboř, település a Vsetíni járásban
Ratiboř, Žlutice településrésze a Karlovy Vary-i járásban